Carinhanha (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse staat Bahia
 Carinhanha (rivier), een rivier in Brazilië